pitch (krykiet) – murawa w krykiecie
 pitch (muzyka) – zachowanie płynności dźwięku i stałej głośności wraz z dynamiką
 sales pitch – prezentacja mająca na celu sprzedaż produktu lub usługi